Инсбрук 

 Инсбрук — город в Австрии, административный центр федеральной земли Тироль. 
 Инсбрук (округ) — округ в Австрии. 
 Инсбрук (аэропорт) — крупнейший аэропорт в Тироле (Западная Австрия).